Инах или Инахос (; ) може да се отнася за:

Няколко реки в Гърция:
 Инах (Арголида), река в Арголида
 Инах (Етолия-Акарнания), река в Етолия-Акарнания
 Инах (Фтиотида), река в Средна Гърция Фтиотида

Няколко гръцки селища:
 Инах (Амфилохия), област на град Амфилохия
 село в община Аргос-Микена

Няколко фигури на гръцката митология:
 Инах, речен бог в древногръцката митология
 Яниск (Ianiskos), митичен цар на Сикион

Други:
 Inachus (genus), вид раци
 Инах (трагедия), трагедия на Софокъл